A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1935-36, denominada oficialmente de Allsvenskan 1935-36, foi a 12º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o IF Elfsborg que conquistou seu 1º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1935-36
1935 no futebol
1936 no futebol
Desporto na Suécia em 1935
Desporto na Suécia em 1936